Ludwig Karl Maria Prinz von Bayern (* 22. Juni 1913 in Schloss Nymphenburg, München; † 17. Oktober 2008 in Schloss Leutstetten, Starnberg) war der letzte Wittelsbacher-Prinz, der vor der Abschaffung der Monarchie in Bayern geboren wurde.

Leben 
Ludwig war der erstgeborene Sohn von Franz Maria Luitpold von Bayern und Prinzessin Isabella von Croÿ (1890–1982) und mithin ein Enkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III.

Nach dem Abitur am Münchener Maximiliansgymnasium und folgendem Grundwehrdienst studierte er in Ungarn Forstwirtschaft.

Bei Beginn des Zweiten Weltkrieges diente er bei den Gebirgsjägern, wurde aber infolge des Prinzenerlasses und wegen "politischer Unzuverlässigkeit" aus dem aktiven Dienst entlassen. 1943 verließ Ludwig von Bayern Deutschland und ging nach Ungarn, um sich den zunehmenden Schikanen durch die Nazis zu entziehen. Von seinem Vater hatte Ludwig aus der Erbmasse seiner Großmutter das Wittelsbacher-Gestüt Sárvár in Ungarn übernommen. Bei Kriegsende brachte er die Pferde auf einer abenteuerlichen Flucht quer durch die russischen Linien nach Leutstetten. Sein Streben galt der Pferdezucht und mit dem Leutstettener Pferd hat Ludwig von Bayern eine eigene Halbblutrasse gezüchtet.

Nach Kriegsende war Ludwig von Bayern kurzzeitig Mitglied des vorläufigen Gemeinderates von Leutstetten. Später war er parteiloser Abgeordneter für die FDP im Kreistag von Starnberg.

Am 19. Juli 1950 heiratete er in Leutstetten seine Cousine Irmingard Prinzessin von Bayern, eine Tochter aus der zweiten Ehe des letzten bayrischen Kronprinzen Rupprecht.

Ludwig war Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies. Er ist begraben auf dem Familienfriedhof der Wittelsbacher im Kloster Andechs.

Nachkommen 
 Luitpold Rupprecht Heinrich von Bayern (* 14. April 1951) ⚭ 1979: Kathrin Beatrix Wiegand (* 1951)
 Maria Prinzessin von Bayern (* u. † 3. Januar 1953)
 Philippa Prinzessin von Bayern (* u.† 26. Juni 1954)

Vorfahren

Weblinks 

 „Ludwig Prinz von Bayern gestorben“, Die Presse, 17. Oktober 2008
 , n-tv (online) vom 20. Oktober 2008
 Prinz und Bürger, Süddeutsche Zeitung, 22. Oktober 2008

Ludwig Karl Maria #Bayern
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (Österreich, 20. Jahrhundert)
Ludwig Karl Maria #Bayern
Deutscher
Geboren 1913
Gestorben 2008
Mann